Fatum – parola latina, che significa fato o destino, usata in italiano per rimarcare i concetti di fatalismo e fatalità
Fatum op.77 – poema sinfonico di Pëtr Il'ič Čajkovskij.
Fatum – film muto neerlandese del 1915
Fatum – serie di fumetti francese.
Fatum – villaggio neerlandese del comune di Franekeradeel, in Frisia.